Enrico Redenti (1883-1963), juriste italien
 Francesco Redenti (1820-1876), peintre et caricaturiste italien